Опричник — воїн гвардії Івана Грозного
 Опричник — затока Японського моря
 «Опричник» — опера П. І. Чайковського
 «Опричник» — трагедія І. І. Лажечникова